El Pou de glaç de Buscatell és una obra de Maçanet de la Selva (Selva) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Edifici de planta circular integrat, en part, en el vessant de la roureda de Can Buscastell. És un cilíndre d'uns dotze metres d'alçada per nou de diàmetre que està cobert amb una volta cupulada de pedra. Originalment, l'única entrada era l'obertura superior per desar i extreure el gel. Actualment hi ha una porta d'accés a la part inferior del pou que, per una volta de rajol d'un metre i mig d'alçada, condueix a l'interior del pou.

Història 
El pou de gel dels Buscastell està documentat des del  i abastia de gel la zona dels voltants i fins a Barcelona fins entrat el . El gel s'extreia d'una bassa feta expressament per això propera al Mas Buscastell.

Referències 

Patrimoni monumental de Maçanet de la Selva
Pous de glaç de Catalunya
Edificis de Maçanet de la Selva